Поточани су насељено мјесто у граду Добој, Република Српска, БиХ. Према прелиминарним подацима пописа становништва 2013. године, у насељу је живјело 605 становника.

Географија

Историја

Становништво

Напомене

Види још 
 Град Добој

Референце

Спољашње везе 

 Сајт града Добој
 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)

Насељена мјеста у Добоју
Насељена мјеста у Републици Српској
Насеља са већинским муслиманским становништвом 1991. у данашњој Републици Српској
Википројект географија/Насеља у Босни и Херцеговини